Soulages kan verwijzen naar:
Soulages (gemeente), Franse gemeente.
Pierre Soulages (1919–2022), Frans abstract kunstschilder.